Le Marchand peut désigner :

Patronyme 

 David Le Marchand (1674-1726), sculpteur sur ivoire français ;
 Karine Le Marchand (1968-), animatrice française de télévision ;
 Lucienne Le Marchand (1908-1992), actrice belge ;
 Maxime Le Marchand (1989-), footballeur français.

Toponymie 
 Le Marchand,  argentin située dans le département de Güer Aike, dans la province de Santa Cruz.

Culture et société 
 Le Marchand (), pièce de théâtre de Plaute.